Kronaubach heißen folgende geographische Objekte:

 Kronaubach (Kristeinbach), zum Kristeinbach bei Enns im Traunviertel, Oberösterreich
 Kronaubach (Naarn), zur Großen Naarn bei Königswiesen im Mühlviertel, Oberösterreich